Als Suchtstoffübereinkommen oder Betäubungsmittelkonventionen werden drei verschiedene internationale Abkommen bzw. Konventionen zu Suchtstoffen bezeichnet:

 das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel von 1961 und das Protokoll von 1972 zum Einheitsabkommen
 die Konvention über psychotrope Substanzen von 1971
 das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von 1988